Als Belarussischer Fußballer des Jahres wird in Belarus jährlich der herausragende Spieler einer Saison geehrt. Der Fußballer des Jahres wird von der Sportzeitung Прессбол (Pressball) gewählt. Seit 1983 wird die Auszeichnung vergeben.

Belarussischer Fußballer des Jahres

Weblinks 
 Fußballer des Jahres auf weltfussball.de

 
Belarus
Erstverleihung 1983